Manczaki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Manczaki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim